Вильчковский — фамилия; имеет женскую форму Вильчковская.
 Вильчковский, Богуслав Богданович (1928—1964) — председатель колхоза «Искра» Барановичского района Брестской области, Белорусская ССР, Герой Социалистического Труда (1966, посмертно).
 Вильчковский, Владислав (ок. 1630—1683) — польский военный, гусарский офицер и поручик, староста вискийский и звиногродский.